Moto2 är den näst högsta världsmästerskapsklassen i Grand Prix Roadracing för motorcyklar. Endast MotoGP rankas högre. Klassen  körs sedan Roadracing-VM 2010 då den ersatte 250GP. Moto2 körs under Grand prix-tävlingar tillsammans med MotoGP och Moto3.

Moto2 är en prototypklass för fyrtaktsmotorer med en högsta cylindervolym på 765 cm³. Antalet cylindrar är högst fyra. Motorerna är enhetsmotorer från Triumph som levereras plomberade till teamen som inte får modifiera dem utan endast bygga chassit. Andra begränsningar i klassen är förbud mot ovala kolvar, hydrauliska ventiler och kolfiberbromsar och att alla använder samma elektroniska kontrollsystem. Högst sex växlar får användas. Minimivikten är 135 kg. Dunlop levererar däck till klassen sedan starten 2010.  Reglerna för klassen slogs fast av FIM, Internationella motorcykelförbundet, i december 2008.

Eftersom enhetsmotorer levereras från en tillverkare är inte konstruktörena i klassen de vanliga motorcykeltillverkarna. Framgångsrika konstruktörer är Suter, Moriwaki, Kalex, KTM och Speed Up.

Världsmästare

Grand Prix-segrare 
Tabellen över samtliga Grand Prix-segrare i Moto2 är uppdaterad efter säsongen 2022.

Källor 

 http://www.fim-live.com/en 
 https://web.archive.org/web/20100106080655/http://www.motogp.com/en/Moto2

Roadracing